Таверна има више значења:
 Таверна (Авелино)
 Таверна (Беневенто)
 Таверна (Катанцаро)
 Таверна (Кјети)
 Таверна (Козенца)
 Таверна (Изернија)
 Таверна (Латина)
 Таверна (Матера)
 Таверна (Парма)
 Таверна (Римини)